Sloane kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Sloane
 Thomas G. Sloane

Robotskapade auktorsförkortningar